Prigorec je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Varaždinskoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu grada Ivanca. Naselje se proteže na površini od 6,85 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Prigorcu živi 531 stanovnik i to u 155 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 77,51 st./km².

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji